{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Players Tour Championship
|-
|align = "center" | Глостер, Англия
|-
|align = "center" | 5 — 9 октября 2011
|-
|align = "center" | Юго-Западная Академия снукера
|-
| Призовой фонд — £ 51 500
|-
| Победитель — £ 10 000
|-
| Высший брейк — 141 (Дэвид Гилберт)
|- 
| Статус — низкорейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Финальный матч
|-
| Победитель — Ронни О'Салливан
|-
| Финалист — Мэттью Стивенс
|}

Players Tour Championship 2011/2012 — Этап 7 (также известен под названием Kay Suzanne Memorial Trophy 2011'') — снукерный низкорейтинговый турнир, который прошёл с 5 по 9 октября 2011 года в Глостере, Англия. Победителем стал Ронни О'Салливан, обыгравший в финале Мэттью Стивенса со счётом 4:2.

Результаты

Предварительные раунды

Первый раунд

Второй раунд

Основной турнир

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальная часть

Сенчури-брейки 

 141 Дэвид Гилберт
 140, 126, 103, 101, 101 Майкл Уайт
 137 Стюарт Бинэм
 137 Юй Дэлу
 137 Найджел Бонд
 136, 115, 107, 104, 103 Ронни О'Салливан
 133 Адитъя Мехта
 130, 100 Мартин Гоулд
 130 Джон Хиггинс
 130, 124 Лян Вэньбо
 127, 127, 119 Мэттью Стивенс
 127, 125 Ли Янь
 124 Джадд Трамп
 123, 112 Стивен Хендри
 120 Лаки Ватнани

 117 Марк Кинг
 115, 113 Марк Аллен
 115 Марк Селби
 114 Майк Данн
 113, 112, 105 Шон Мёрфи
 112, 105 Майкл Холт
 109 Эндрю Хиггинсон
 108 Доминик Дэйл
 104 Дэвид Моррис
 103 Барри Хокинс
 103 Бен Харрисон
 102, 101, 101 Лю Чуан
 100 Джерард Грин
 100 Энди Хикс

Примечания

Ссылки 

 Отчёт о 7-м этапе PTC 2011/12 на World Snooker 

Players Tour Championship
2011 год в снукере